kávéház
 Presszó (1998), magyar nagyjátékfilm
 Presszó (2008), magyar televíziós sorozat